William Carr (roeier) (1876-1942), Amerikaans roeier
 Bill Carr (1909-1966), Amerikaansa tleet